Les Aventures de Flosco est un roman écrit par Léonce Bourliaguet, publié premièrement en France aux éditions SUDEL en 1936 en une trilogie (Trois étoiles filantes, Trois balles sifflantes, Trois voiles claquantes) puis réédité en 1951. Enfin les éditions Magnard regroupent les trois tomes  en 1981.

Résumé 
Flosco possède un don tout à fait exceptionnel. Il voit ce qu'aucun œil humain n'aperçoit ordinairement ; c'est-à-dire tous les esprits ou lutins malins qui peuplent les maisons, les villes, les champs, les bois. Ce fabuleux pouvoir l'entraîne loin de la pauvre demeure familiale, dans une suite d'aventures tragi-comiques, particulièrement fertiles en émotions et en rebondissements.

Au-delà de l'heroic fantasy, c'est à un véritable parcours initiatique que Flosco convie son lecteur, presque une leçon de philosophie : en effet, une partie de ces êtres, fussent-ils d'un point de vue humain malfaisants, justifient volontiers leur existence et leur utilité indirecte pour les hommes. Ainsi en est-il de celui qui prépare un accident de chemin de fer, car sans son action, dit-il, les hommes ne respecteraient plus la qualité de leur travail, perdraient tout sens de la mesure et deviendraient ivres de leur propre pouvoir.

Prix 
Les Aventures de Flosco reçoivent le prix Sablier-Arnould en 1936 décerné par l'Académie française.

Lien externe 
 Début du livre

Éditions 
Édition petit format : Magnard, Collection Bibliothèque Magnard, 1991 .

Roman pour l'enfance et la jeunesse
Roman français paru en 1991